Charlie and the Chocolate Factory - livro de Roald Dahl, escrito em 1964
 Willy Wonka and the Chocolate Factory,  filme de 1971, baseado no livro de 1964
 Charlie and the Chocolate Factory (filme) - filme de 2005, nova adaptação do livro de 1964

Desambiguações de artes